Prnjavor est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Prnjavor, une ville et une municipalité situées dans la République serbe de Bosnie ;
Prnjavor, un village situé sur le territoire de la Ville de Bihać, dans le canton d'Una-Sana et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Prnjavor, un village situé dans la municipalité de Kalesija, dans le canton de Tuzla et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Prnjavor, un village situé dans la municipalité de Vitez, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en Croatie
Prnjavor, une localité située dans la municipalité de Kapela, comitat de Bjelovar-Bilogora ;
Prnjavor, une localité située dans la municipalité d'Oprisavci, comitat de Brod-Posavina ;
au Monténégro
Prnjavor, un village situé dans la municipalité de Plav ;
en Serbie
Prnjavor, un village situé dans la municipalité de Batočina, district de Šumadija ;
Prnjavor, un village situé dans la municipalité de Gornji Milanovac, district de Moravica ;
Prnjavor, une localité située sur le territoire de la Ville de Šabac, district de Mačva ;
Prnjavor, un village situé dans la municipalité de Trstenik, district de Rasina ;
Kalenićki Prnjavor, un village situé dans la municipalité de Rekovac, district de Pomoravlje ;
Krušedol Prnjavor ou Prnjavor, un village de Serbie situé dans la province autonome de Voïvodine ; il fait partie de la municipalité d’Irig dans le district de Syrmie (Srem).